Кения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в четвёртый раз за свою историю, и завоевала три золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 1500 метров — Кипчоге Кейно.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 10000 метров — Нафтали Тему.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Амос Бивотт.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 800 метров — Вильсон Кипругут.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 метров — Кипчоге Кейно.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Бенджамин Кого.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 4х400 метров — Даниель Рудиша, Чарльз Асати, Нафтали Бон, Хезекиа Нямау.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 метров — Нафтали Тему.
 Бокс, мужчины — Филип Варуинге.

Результаты

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Дополнительный матч за 2-е место

Полуфинал за 5-е место

Матч за 7-е место

Итог: Мужская сборная Кении по хоккею на траве заняла 8-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года